Paviken ist der Name für

 Paviken (See), einen See auf der schwedischen Insel Gotland
 ein Naturreservat (um den See Paviken) auf der schwedischen Insel Gotland
 eine ehemalige Meerbucht an der Westküste auf der schwedischen Insel Gotland
 Wikingerzeitlicher Handelsplatz Paviken, einen ehemaligen Hafen auf der schwedischen Insel Gotland